Woodlake può riferirsi a diverse città degli Stati Uniti:
Woodlake (California)
Woodlake (Texas)
Woodlake (Virginia)